Federació Gallega de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Galícia
 Federació Guineana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Guinea
 Federació Gabonesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol al Gabon
 Federació Gaúcha de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a l'estat de Rio Grande do Sul (Brasil)
 Federació Goiana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a l'estat de Goiás (Brasil)
 Factor de creixement dels fibroblasts (del seu nom en anglès Fibroblast Growth Factor), factor de creixement implicat en processos fisiològics com ara l'angiogènesi i la cicatrització